Un cluster este un grup mic sau o mulțime (adunătură) de ceva. Cluster se poate referi la:

În știință
 Cluster (fizică) - un grup mic de atomi sau molecule 
 Cluster (chimie) - o serie de atomi legați
 Cluster de prelevare de probe solide, o tehnica de eșantionare folosită atunci când grupări naturale devin evidente în statistica unei populații 
 analiza de Cluster (Algoritm de grupare) -  o tehnică pentru analiza datelor statistice

În astrofizică
 Cluster stelar - roi stelar

În informatică
 Cluster (informatică) - un grup de calculatoare conectate, care funcționează împreună, putând fi văzute ca un sistem unitar.

În economie
 Cluster științifico-tehnologic - o grupare de persoane juridice și persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între organizațiile din sfera științei și inovării acreditate și/sau instituțiile de învățămînt superior acreditate, alte organizații necomerciale, pe de o parte, și agenți economici, autorități ale administrației publice locale, asociații patronale sau asociații profesionale, persoane fizice, instituții financiare, organizații internaționale, investitori autohtoni sau străini, pe de altă parte, în scopul desfășurării activității de cercetare științifică, de învățămînt și de transfer tehnologic al rezultatelor științifice și inovațiilor, valorificării lor prin activități economice

În muzică
 Cluster (formație)

Referinta